Чемпионат мира по мототриалу () — гоночная серия, ежегодно проводимая Международной мотоциклетной федерацией (FIM) с 1964 года. Проводится на открытом воздухе. С 1993 года FIM проводит также Чемпионат мира по триалу в закрытом помещении (FIM X-Trial World Championship), а с 2000 года — Чемпионат мира по мототриалу среди женщин (FIM Women’s Trial World Championship) и так далее.

История чемпионата 
В 1964 году Международная мотоциклетная федерация организовала проведение первого в истории Чемпионата мира по мототриалу на открытом воздухе. С 1964 по 1967 год Чемпионат официально назывался «Вызов Анри Грутарда» (Challenge Henry Groutards) в память об Анри Грутарде, вице-президенте FIM, скончавшемся в 1959 году.

С 1968 по 1974 год серия носила название Европейский чемпионат по триалу (Trial European Championship), а в 1975 году получила статус Чемпионата мира.

Начиная с 1993 года к основному Чемпионату мира добавлялись новые классы (молодёжный, женский и так далее). В сезоне 2016 года были серьёзно модифицированы правила чемпионата, а классы получили новые названия (например, молодёжный класс FIM Junior был переименован в FIM Trial2).

Классы чемпионата 
В разное время Чемпионат дополнялся новыми классами. Сегодня он включает в себя шесть чемпионских зачётов:
 Чемпионат мира по мототриалу на открытой местности (FIM Trial) — с 1964 года
 Чемпионат мира по мототриалу в закрытом помещении (FIM X-Trial) — с 1993 года
 Чемпионат мира по мототриалу среди женщин (FIM Women’s Trial) — с 2000 года
 Молодёжный чемпионат мира по мототриалу (FIM Trial2) — с 2000 года
 Чемпионат мира по мототриалу на мотоциклах с объёмом двигателя до 125 см³ (FIA Trial3) — c 2004 года
 Молодёжный чемпионат мира по мототриалу среди женщин (FIM Women’s Trial2) — с 2017 года

Ранее проводился также:
 Кубок мира по триалу на электрических мотоциклах (FIM Trial E-Cup) — с 2017 по 2021 год

«Триал Наций» 
С 1984 года в рамках чемпионата проводится соревнование, носящее название «Триал Наций» (Trial des Nations). Его можно сравнить с Олимпийскими играми: каждый год «Триал Наций» принимает новое государство, а медальный зачёт соревнования — не личный, а национальный. Первый «Триал Наций» прошёл в польском городе Мысленице в качестве экспериментального формата (победителем стала команда Франции).

В рамках «Триала Наций» соревнуются команды стран; каждая команда состоит из четырёх пилотов, последовательно проходящих трассу, как и в этапах обычного чемпионата. Штрафные очки за совершаемые пилотами при прохождении ошибки складываются.

В 1995 году «Триал Наций» был разделен на два класса — A (World Championship) и B (International Trophy). Это изменение было связано с тем, что большинство стран не имело достаточно профессиональных триалистов высокого класса для формирования команды и не имели шансов опередить команды мирового класса — Испанию, Великобританию, Италию и так далее. В настоящий момент в престижный класс А входят 5 стран, а в класс В может заявиться любое количество стран (обычно их около 15). Победитель класса B на следующий год занимает место команды, занявшей последнее место в классе А (например, Норвегия, выигравшая International Trophy в 2021 году, выступила в 2022-м году в World Championship, заняв место Японии, снявшейся с соревнований 2021 года из-за эпидемии COVID-19).

С 2000 года проходит также женский «Триал Наций» (его отличие в том, что каждая команда состоит из трёх пилотов). С 2002 по 2008 год, а затем после перерыва с 2012 года проходит «Триал Наций» в закрытом помещении (FIM X-trial des Nations).

Другие соревнования по триалу под эгидой FIM 
Также под эгидой FIM с 2022 года проводится одноэтапное соревнование по триалу на винтажных мотоциклах (FIM Trial Vintage Trophy).

Участие России 
Санкт-Петербург принимал российские этапы Чемпионата мира по триалу в закрытом помещении в 2003 и 2005—2007 годах. Победители этапов, проходивших в России:
 2003 — Альберт Кабестани (Испания)
 2005 — Адам Рага (Испания)
 2006 — Адам Рага (Испания)
 2007 — Тони Боу (Испания)

В чемпионате мире по триалу на открытой местности принимали участие четыре российских мотоциклиста — Фёдор Мерщиков, Александр Пономарёв, Олег Птахин и Фёдор Мурниекс. Ни один из российских пилотов не набрал в чемпионате очков. Лучшее место российского пилота в заезде — 43-е Фёдора Мерщикова на этапе в Польше в 1991 году.

Интересно, что Олег Птахин — один из трёх за всю историю СССР и России спортсменов, имеющих звание мастера спорта в мототриале, трёхкратный чемпион СССР (1989, 1990, 1991) и трёхкратный чемпион России (1992, 1993, 1994) по триалу.

В молодёжном чемпионате мира (Trial2) принимал участие российский пилот Александр Фролов. Также в младших чемпионатах серии принимали участие пилоты Роман Затеев и Роман Завразнов.

Российская команда 6 раз принимала участие в «Триале Наций». В 1991 и 1994 году она выступала в основном зачёте «Триала Наций», в остальные годы попадала по рейтингу в класс B (International Trophy) и выступала в ней.

Составы и результаты российской команды в «Триале Наций»

Системы начисления очков в Чемпионате мира 
В каждой гонке пилот проходит дистанцию, пытаясь допустить как можно меньше ошибок и нарушений. За каждую ошибку или нарушение он получает штрафные баллы (список ошибок, за которые начисляются штрафные баллы). Пилот, набравший меньше всего штрафных баллов, становится победителем, то есть занимает первое место в заезде и получает максимальное количество очков.

В разные годы в Чемпионате мира по мототриалу использовались разные системы начисления очков.

1964—1967 («Вызов Анри Грутарда») 
Очки начисляются всем пилотам.

1968 
Очки начисляются первым шести пилотам. Два худших результата в сезоне не засчитываются.

1969—1983 
Очки начисляются первым десяти пилотам.

С 1969 по 1976 год худшие результаты сезона не учитывались (в 1969 и 1972 году — 2 худших, в 1970 и 1971 году — 3 худших, в 1973 и 1976 году — 4 худших, в 1975 году — 5 худших, в 1974 году — 6 худших). С 1977 года в зачёт идут все результаты.

С 1984 года 
Очки начисляются первым пятнадцати пилотам. В зачёт идут все результаты.

Аналогичная система действует в Чемпионате мира по триалу среди женщин с 2000 года по сей день. Единственным отличием является то, что с 2006 по 2016 худшие результаты в женском чемпионате отбрасывались (в 2006, 2008—2011, 2014, 2016 — 1 худший, в 2012—2013, 2015 — 2 худших).

Также эта система действует в юниорских чемпионатах (с 2000 по 2016 год — с отбрасыванием ряда худших результатов в зависимости от сезона) и Чемпионате мира по триалу на электрических мотоциклах.

X-Trial, 1993—1994 
Система начисления очков в Чемпионате мира по триалу в закрытых помещениях отличается от таковой в прочих триальных чемпионатах. Изначально гонки делились на две категории сложности — A и B, и очки начислялись в соответствии с этим делением.

В гонках категории A очки начисляются первым 10 пилотам. В зачёт идут все результаты.

В гонках категории B очки начисляются первым 10 пилотам. В зачёт идут все результаты.

X-Trial, 1995 
Гонки делятся на две категории сложности — A и B, и очки начислялись в соответствии с этим делением.

В гонках категории A очки начисляются первым 10 пилотам. В зачёт идут все результаты.

В гонках категории B очки начисляются первым 10 пилотам. В зачёт идут все результаты.

X-Trial, 1996—2003 
С 1996 по 2003 год в Чемпионате мира по триалу в закрытых помещениях действовала такая же система, как и в Чемпионате мира по триалу на открытом воздухе с 1984 года по сей день.

X-Trial, 2003—2008 
Очки начисляются первым 8 пилотам. В зачёт идут все результаты.

X-Trial, 2009 
Очки начисляются всем пилотам. В зачёт идут все результаты.

X-Trial, 2010, 2013—2014 
Очки начисляются всем пилотам. В зачёт идут все результаты.

X-Trial, 2011—2012 
Очки начисляются всем пилотам. В зачёт идут все результаты.

X-Trial, 2015—2017, с 2022 года 
Очки начисляются первым 8 пилотам. В зачёт идут все результаты.

С 2022 года пилоты могут также заработать два дополнительных очка. Каждый этап состоит из двух раундов (заездов), результаты которых суммируются, но при этом победитель каждого отдельного раунда получает 1 дополнительное очко. Таким образом, максимальное количество очков, которое может заработать пилот, составляет 22.

X-Trial, 2018—2021 
Очки начисляются первым 9 пилотам. В зачёт идут все результаты.

Победители и призёры Чемпионата мира по мототриалу

Победители и призёры Чемпионата мира по мототриалу в закрытом помещении

Победители и призёры Чемпионата мира по мототриалу среди женщин

Победители и призёры Чемпионата мира по триалу на электробайках

Примечания

Ссылки 
 Раздел триальных дисциплин на официальном сайте FIM
 TRIALONLINE — любительский сайт триальной статистики
 Официальный сайт FIM Trial World Championship

Мотоспорт
Мотоспорт
Мототриал